Николай Иванович Тихобразов (1818—1874) — русский , академик и профессор Императорской Академии художеств.

Биография 
Художественное образование получил посещая классы Императорской Академии художеств как вольноприходящий ученик (с 1835 года); одним из его наставников был Карл Брюллов. Во время обучения Тихобразов был удостоен малой серебряной медали (1840), ещё двух малых серебряных медалей (1841) и одной малой золотой медали (1843). Образование закончил в 1845 году с большой золотой медалью, присуждённой за работу «Христос изгоняет торговцев из храма».

После академии отправился в заграничное путешествие — в 1847 году поселился в Риме. В 1849 году вернулся в Россию из-за нестабильной политической ситуации в Италии и с этого времени жил в Санкт-Петербурге, занимаясь творчеством и преподаванием рисования. В 1852 году за картину «Албанезка за шитьём» (полное название «Женщина в альбанезском костюме, сидящая за швейной работой») был удостоен звания академика.

Кроме написания картин занимался монументальной живописью — расписывал иконостасы, создавал стенные панно, декоративные картин для интерьера. В частности, вместе с художником М. А. Зичи выполнил роспись залов, комнат и помещений Ново-Михайловского дворца. В 1858 году был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени. Получил звание профессора Академии художеств (1859).

В 1860-х годах Н. И. Тихобразов владел фотографической мастерской на углу Апраксина переулка и набережной реки Фонтанки.

Умер а в Санкт-Петербурге, похоронен на . Картины художника имеются в Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее А. С. Пушкина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тихобразов Николай Иванович
 Тихобразов Николай Иванович
 Тихобразов Николай Иванович

Выпускники Императорской Академии художеств
Педагоги Александра III